Chambersburg Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

  dans le comté d'Iredell en Caroline du Nord.
 Chambersburg Township du comté de Pike dans l'Illinois.

Voir aussi 
 Chambersburg, une ville en Pennsylvanie.

Homonymie de townships